Shadow (englisch für „Schatten“) steht für:

 Shadow, Dienst des französischen Unternehmens Blade SAS für Cloud Gaming
 Shadow Racing Cars, amerikanisch-britisches Motorsport-Team
 Shadow DN3, Formel-1-Rennwagen
 Dodge Shadow, Limousine
 Honda VT 125 Shadow, Motorrad
 Honda VT 750 C Shadow, Motorrad
 AAI RQ-7 Shadow, taktisches unbemanntes Luftfahrzeug

Werktitel:
 The Shadow, US-amerikanische Hörspielserie (ab 1930)
 The Shadow (1937), US-amerikanischer Film von Charles C. Coleman (1937)

Geografie:
 Shadow Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Mount Shadow, Berg im Viktorialand, Antarktika

Personen:
 DJ Shadow (bürgerlich Josh Davis; * 1972), US-amerikanischer Hip-Hop-DJ

Siehe auch:

 Shadows (Begriffsklärung)